Онежский канал — канал вдоль южного берега Онежского озера, построен в составе Мариинской системы.

История 
Первый проект постройки канала для безопасного прохода малых речных судов в обход Онежского озера, где часто случаются шторма, был утверждён в 1800 году; в 1810 году проект доработали. Согласно ему, стоимость сооружения канала оценивалась в 3,46 млн рублей. Из-за войны с Наполеоном строительство не началось. Следующий, третий проект был составлен в 1818 году. Строительство канала длиной 20 км шедшего от реки Вытегры до урочища Чёрный Песок началось в тот же год, и было завершено в 1820 году. При этом канал не избавлял суда от перехода по Онежскому озеру, а лишь сокращал этот опасный отрезок.

Оставшийся участок от Чёрных песков до Свири, позволявший судам следовать не заходя в Онежское озеро был построен в 1845—1852 годах. На его строительство было затрачено 375 тыс. рублей. В Вознесенье возле устья установлен памятный чугунный обелиск строителям канала. В 1890—1896 годах во время переустройства Мариинской системы вынуто 86 150 куб. саж. грунта; устроено 37 вер. 432 саж. бечевников.
 В 2011 году теплоход «Николай Яковлев» вологодской приписки впервые за много лет прошёл Онежский канал с пассажирами в круизном рейсе и планирует такие рейсы в дальнейшем.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Каналы Ленинградской области
Каналы Вологодской области
Появились в 1852 году
Бассейн Свири